Juti mogu značiti:
 Juti (Ute), šošonsko pleme
 Juti (Germani), germansko pleme